Kew Gardens, officieel Royal Botanic Gardens, Kew
Royal Botanic Gardens (Melbourne)
Royal Botanic Gardens (Peradeniya)
Royal Botanic Gardens (Sydney)
Royal Botanic Garden Edinburgh